Résultats détaillés de l’édition 1981 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 31 août au .

Faits marquants 
Le tournoi est marqué par la victoire des américains, qui remportent les cinq épreuves disputés en simple et en double.

L'Américain John McEnroe remporte un troisième titre consécutif, tandis que le Suédois Björn Borg, déjà battu à Wimbledon, échoue pour la quatrième et dernière fois de sa carrière en finale à New York.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Tracy Austin surmonte une situation compromise pour venir à bout de sa compatriote Martina Navrátilová en trois manches serrées. Trahie par ses nerfs, Navrátilová ne confirme pas sa belle victoire en demi-finale sur la favorite Chris Evert.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1981 de l'ATP
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1981
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en août 1981
Tennis en septembre 1981